Isakson oder Ísakson ist der Name folgender Personen:

 Finnbogi Ísakson (1943–2005), färöischer Journalist, Schriftsteller und Politiker des republikanischen Tjóðveldisflokkurin
 Jane Isakson (* 1965), kanadische Biathletin
 Johnny Isakson (1944–2021), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Isakson-Nunatak, Nunatak im westantarktischen Ellsworthland
 Isaksson
 Isaksen

en:Isakson